Kotroman ist:

 ein serbischer Ort und Grenzübergang zu Bosnien-Herzegowina, siehe Kotroman (Serbien)
 ein Name des Gründers des Hauses Kotromanić in Bosnien, siehe Stjepan I. Kotromanić